Grüne Witwe steht für:

 Longdrink aus Blue Curaçao und Orangensaft, siehe Grüne Wiese (Cocktail)
 Grüne Witwe am Sonntag, Roman von Ellis Peters (1968)